Sangiovannesi – abitanti di Monte San Giovanni in Sabina
Sangiovannesi – abitanti di Saint-Jean-Cap-Ferrat
Sangiovannesi – abitanti di San Giovanni (Casarsa della Delizia)
Sangiovannesi – abitanti di San Giovanni (Sante Marie)
Sangiovannesi – abitanti di San Giovanni Bianco
Sangiovannesi – abitanti di San Giovanni Gemini
Sangiovannesi – abitanti di San Giovanni Incarico
Sangiovannesi – abitanti di San Giovanni Lipioni
Sangiovannesi – abitanti di San Giovanni Rotondo
Sangiovannesi – abitanti di San Giovanni Suergiu
Sangiovannesi – abitanti di San Giovanni Valdarno
Sangiovannesi – abitanti di San Giovanni Valle Roveto
Sangiovannesi – abitanti di San Giovanni a Piro
Sangiovannesi – abitanti di San Giovanni al Natisone
Sangiovannesi – abitanti di San Giovanni alla Vena
Sangiovannesi – abitanti di San Giovanni d'Asso
Sangiovannesi – abitanti di San Giovanni delle Contee
Sangiovannesi – abitanti di San Giovanni di Gerace
Sangiovannesi – abitanti di San Giovanni in Croce
Sangiovannesi – abitanti di San Giovanni in Fiore

Pagine correlate
Sãojoanense